Lučić je hrvatsko prezime. 
Naselja:
Lučići, naselje u općini Kakanj

Plemstvo:
Lučić (hrvatsko plemstvo)

Osobe:
Mirjana Lučić
Ivan Lučić
Ivan Lučić-Lavčević
Teddy Lučić
Jerolim Lučić
Luka Lučić, dubrovački dragoman i uhoda
Nela Lučić
Petar Lučić
Stjepan Pavlović-Lučić, splitsko-makarski pomoćni biskup
Stjepan III. Pavlović Lučić

Bilješke